Mbeya – miasto w Tanzanii
 Mbeya – region Tanzanii
 Mbeya – góra w Tanzanii
 Mbeya – rzeka w Gabonie